Рио-Браво () — испаноязычный топоним.

Топонимы 
 Рио-Браво — мексиканское наименование реки Рио-Гранде, протекающей по границе Мексики и США.
 Рио-Браво — муниципалитет в Мексике, штат Тамаулипас;
 Рио-Браво — город в Мексике, штат Тамаулипас, административный центр вышеназванного муниципалитета.

Другое 
 Рио Браво — американский кинофильм 1959 года в жанре вестерн, снятый режиссёром Говардом Хоуксом.